Anistrichterling ist die Bezeichnung folgender Pilze:

 Grüner Anistrichterling (Clitocybe odora), auch als Anistrichterling bezeichnet
 Weißer Anistrichterling (Clitocybe fragrans), auch Dufttrichterling genannt